Город Брно за время своего существования несколько раз подвергался осаде. Наиболее значительными из них являются:
 Предполагаемая осада Брно 1428 года гуситскими войсками.
 Осада Брно 1643 года шведскими войсками генерала Леннарта Торстенсона.
 Осада Брно 1645 года шведскими войсками генерала Леннарта Торстенсона.
 Осада Брно 1742 года прусскими войсками Фридриха II.